Neuvillette, commune française de l'Aisne 
 Neuvillette, commune française de la Somme

Voir aussi 
Neuvillette-en-Charnie, commune française de la Sarthe
, page d'homonymie